Havenhuis (Antwerpen)
 Havenhuis (Liverpool)